Friedrich Griebel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Griebel (Pfennigmeister) (1788–1861), deutscher Pfennigmeister
 Friedrich Griebel (Jurist) (1812–1885), deutscher Jurist